LifeStraw ist ein Wasserfilter. Er entfernt Partikel wie Trubstoffe bzw. Mikroorganismen (Bakterien und Parasiten) ab einer Größe von 200 nm.

Entworfen wurde der Filter von Vestergaard Frandsen. Zur Anwendung kamen die Filter beispielsweise nach dem Erdbeben in Haiti 2010 sowie nach den Überflutungen 2010 in Pakistan und in Thailand 2011.

Konstruktion 
LifeStraw ist ein 310 mm langes Kunststoffrohr mit 30 mm im Durchmesser. Das durch einen Strohhalm gezogene Wasser gelangt durch Hohlfasern, die Partikel über 200 nm Größe physikalisch und ohne Chemikalien ausfiltern. Während das Anfangsmodell Giardia intestinalis-Parasiten nicht entfernte, geschieht dies inzwischen zu 99,9 %. Ein Gerät filtert bis zu 1000 Liter Wasser.

Alternativen 
Vergleichbar ist der LifeStraw-Filter dem DrinkPure-Filter eines Schweizer Unternehmens, das zwar kleinere Partikel ab 90 nm ebenfalls rein physikalisch durch Saugdruck ausfiltert, jedoch nicht wie der Lifestraw-Filter 1000 Liter, sondern bis zu 300 Liter schafft.

Siehe auch
 Berkefeld-Filter

Weblinks
 Website

Einzelnachweise 

Filter (Fluidtechnik)
Wasseraufbereitung
Membrantechnik